Метание молота у женщин проводилось 1 Июля 2012 года. Победила в этих соревнованиях Анита Влодарчик, на втором месте была Мартина Храснова, отстав от польки на метр. Третье место досталось россиянке Анне Булгаковой.

Результаты 

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012
Метание молота на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике